MANET () — беспроводные децентрализованные самоорганизующиеся сети, состоящие из мобильных устройств, способных устанавливать соединения между произвольными узлами. Каждое такое устройство может независимо передвигаться в любых направлениях, и, как следствие, часто разрывать и устанавливать соединения c соседями.

Основные особенности 
Самоорганизующиеся сети MANET обладают следующими преимуществами над беспроводными сетями традиционной архитектуры:
 возможность передачи данных на большие расстояния без увеличения мощности передатчика;
 устойчивость к изменениям в инфраструктуре сети;
 возможность быстрой реконфигурации в условиях неблагоприятной помеховой обстановки;
 простота и высокая скорость развертывания;
Беспроводные сети, построенные на базе мобильных устройств, обладают рядом особенностей:
 мобильность узлов ведёт к дополнительному повышению динамичности топологии сети, так как к возможности обрыва связи из-за помех или включения/выключения узла добавляется вероятность его перемещения;
 запас источников питания мобильных узлов может быть ограничен, в связи с чем при проектировании аппаратных средств и протоколов  необходимо учитывать ещё и энергопотребление (особенно это касается сенсорных сетей).

Ёмкость сети 
Ёмкость сети MANET зависит не только от количества функционирующих в ней узлов, но и наличия и типа кодового мультиплексирования. Как свидетельствуют результаты исследований военных сетей MANET, в случае 50–70 узлов применение кодирования сигналов позволяет увеличить информационную ёмкость MANET в 5–10 раз.
Фундаментальное ограничение на величину такого  прироста в случае, когда все n узлов обеспечивают приём и передачу данных со скоростью  W0,  пропорционально выражению
W0*.

Основные проблемы MANET 
В настоящее время можно выделить несколько классов проблем:
 проблема обеспечения помехоустойчивости;
 проблема обеспечения безопасности передаваемых данных;
 проблема противодействия несанкционированному доступу к сети с обеспечением безопасности подключения и выхода из нее, а также необходимость многоуровневой иерархической защиты процессов слияния и разделения взаимодействующих сетей MANET; 
 проблема общей пропускной способности сетей;
 проблема эффективности применяемых методов маршрутизации

Методы маршрутизации 
Для маршрутизации на сетевом уровне используются специальные протоколы, ориентированные на динамические сети:
 реактивные: AODV, DSR и др.
 проактивные: OLSR  и др.
Предпочтение одному или другому виду протоколов может быть отдано только с учётом обстановки и скоростей движения абонентов. К примеру, для автомобильной версии MANET VANET имеет смысл использовать реактивные протоколы.

См. также 
 DTN

Примечания

Ссылки 
 RFC 2501

Беспроводные сети